Крамаре́нко — украинская фамилия:
 
 
 
 
 Крамаренко, Василий Филиппович (1916—1998) — советский и украинский учёный в области токсикологической и аналитической химии.
 
 Крамаренко, Владимир Анатольевич (род. 1986) — российский футболист.
 Крамаренко, Григорий Иванович (1925—2012) — танкист, Герой Советского Союза.
 Крамаренко, Дмитрий Сергеевич (род. 1974) — азербайджанский футбольный вратарь.
 Крамаренко, Егор Иванович (1856—?) — крестьянин, депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Воронежской губернии.
 Крамаренко, Екатерина Александровна (род. 1991) — российская гимнастка.
 Крамаренко, Иван Яковлевич (род. 1931) — советский и российский хозяйственный деятель.
 Крамаренко, Константин Иванович (1823—?) — русский архитектор.
 Крамаренко, Лала Дмитриевна (род. 2004) — российская спортсменка (художественная гимнастика).
 Крамаренко, Лев Юрьевич (1888—1942) — русский и советский живописец.
 Крамаренко, Людмила Георгиевна (1929—2016) — советский и российский искусствовед.
 Крамаренко, Мария Григорьевна (1923—1994) — колхозница, Герой Социалистического Труда.
 
 Крамаренко, Пётр Павлович (1873—1944) — генерал-майор.
 
 Крамаренко, Яна (род. 2002) — израильская спортсменка (художественная гимнастика).

Топонимы 
 Танцура-Крамаренко — хутор в Тимашёвском районе Краснодарского края.

См. также 
 Крамаренков